James Stewart House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 James Stewart House (Delaware), ID-Nr. 86001314
 James Stewart House (South Carolina), ID-Nr. 83003917